Onderdistrict in Indonesië
 Prembun (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Prembun (Prembun), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Prembun (Tambak), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java